Jakob Hannibal von Hohenems ist der Name folgender Personen:

* Jakob Hannibal I. von Hohenems (1530–1587), Graf aus dem Adelsgeschlecht Hohenems
 Jakob Hannibal II. von Hohenems (1595–1646), Graf aus dem Adelsgeschlecht Hohenems
 Jakob Hannibal III. von Hohenems (1653–1730), Graf aus dem Adelsgeschlecht Hohenems-Vaduz